Суперкубок Таджикистану з футболу 2016  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 квітня 2016 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Худжанд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на сайті ФК Істіклол
 Матч на globalsportsarchive

2016
Таджикистан
Квітень 2016
2016 у таджицькому спорті